Oberbach ist ein Ortsname:
 Oberbach (Eitorf), ehemaliger Ortsteil der Gemeinde Eitorf
 Oberbach (Langenbach), Ortsteil der Gemeinde Langenbach, Landkreis Freising, Bayern
 Oberbach (Vilsbiburg), Ortsteil der Stadt Vilsbiburg, Landkreis Landshut, Bayern
 Oberbach (Wildflecken), Ortsteil des Marktes Wildflecken, Landkreis Bad Kissingen, Bayern
 Oberbach (Steinach), Weiler im zentralen Ortsteil der Gemeinde Steinach, Ortenaukreis, Baden-Württemberg

 Oberbach (St. Martin in Passeier), Fraktion der Gemeinde St. Martin in Passeier, Südtirol

 Oberbach (Gemeinde Attersee), Katastralgemeinde im Bezirk Vöcklabruck, Oberösterreich

 Oberbach (Jaun), Weiler der Gemeinde Jaun im Bezirk Greyerz, Kanton Freiburg

Oberbach ist ein Gewässername:
 Oberbach (Bina), linker Zufluss der Bina vor Pfistersham, Gemeinde Bodenkirchen, Landkreis Landshut, Bayern
 Oberbach (Brunnenbach), rechter Oberlauf des Brunnenbachs (zur Wieslauf) bis nahe Zumhof, Gemeinde Rudersberg, Rems-Murr-Kreis, Baden-Württemberg
 Oberbach (Große Laber), linker Zufluss der Großen Laber gegenüber Rogging, Gemeinde Pfakofen, Landkreis Regensburg, Bayern
 Oberbach (Jaunbach), rechter Zufluss vom Schafberg des Jaunbachs bei Oberbach, Gemeinde Jaun, Bezirk Greyerz, Kanton Freiburg
 Oberbach (Lachener Grün), linker Zufluss des Seitengrabens Lachener Grün (zur Kinzig) nach Lachen, Gemeinde Steinach, Ortenaukreis, Baden-Württemberg
 Oberbach (Prien), linker Zufluss der Prien gegenüber Hainbach, Gemeinde Aschau im Chiemgau, Landkreis Rosenheim, Bayern
 Oberbach (Rhein), linker Zufluss des Mittelrheins in Oberwesel, Rhein-Hunsrück-Kreis, Rheinland-Pfalz
 Oberbach (Rinegger Bach), rechter Zufluss des Rinegger Bachs (Oberlauf des Nickelbergbachs, zum Katschbach, zur Mur) im Gemeindegebiet von St. Peter am Kammersberg, Bezirk Murau, Steiermark
 Oberbach (Röthenbach), rechter Zufluss des Rothenbachs (zur Wied) in Altstadt, Stadt Hachenburg,  Westerwaldkreis, Rheinland-Pfalz
 Oberbach (Sinn), linker Zufluss der Sinn in Oberbach, Markt Wildflecken, Landkreis Bad Kissingen, Bayern
 Oberbach (Tollense), rechter Oberlauf der Tollense durch die Stadt Neubrandenburg, Landkreis Mecklenburgische Seenplatte, Mecklenburg-Vorpommern und Abfluss des Tollensesees dort
 Oberbach, Oberlaufname des Tumpenbachs, linker Zufluss vom Brechkogel der Ötztaler Ache bei Tumpen, Gemeinde Umhausen, Bezirk Imst, Tirol

Oberbach ist ein Familienname:
 Carl Oberbach (1869–1939), Grevenbroicher Lokalchronist

Siehe auch:
 Oberbachern
 Obererbach